O Campeonato Fluminense de Rugby Série B de 2012 foi a V edição da segunda divisão do estadual de Rio de Janeiro organizada pela Federação Fluminense de Rugby. 
O Equipe vencedor foi o Volta Redonda Rugby Clube que na final derrotou o time do Cabo Frio Rugby.

Equipes

Jogos

1 Rodada

2 Rodada

3 Rodada

4 Rodada

5 Rodada

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Semininais

Final

Campeão

Ver também
 Campeonato Fluminense de Rugby
 Campeonato Fluminense de Rugby 2012

Ligações externas
Site da FFR - Federação Fluminense de Rugby

Campeonato Fluminense de Rugby
Rugby de 2012 no Brasil